Ralph « Ralphie » Cifaretto, interprété par Joe Pantoliano, est un personnage fictif de la série télévisée d'HBO Les Soprano. Il apparaît dans le deuxième épisode de la troisième saison (intitulé "Au revoir petite Livia") et meurt dans la quatrième saison.

Il faisait partie, avec Silvio Dante et Jackie Aprile, du gang d'associés de Tony Soprano à ses débuts. Il a refusé de s'associer à Jackie et Tony dans leur plan de braquer une partie de poker dans le but de monter dans l'organisation. L'opération réussit et Jackie et Tony sont vite affranchis, Ralph en gardant une certaine amertume.

Après avoir passé deux ans en Floride à Miami à la suite de la mort du parrain de la famille DiMeo, Jackie Aprile, il revient dans le New Jersey. Il est un Capo, violent, cocaïnomane, pervers, de tempérament cabot et émaillant ses longs monologues de multiples références cinématographiques. Il monte en grade bien que Tony Soprano ait une confiance très relative envers lui. Il lui reconnaît cependant son efficacité à faire rentrer de l'argent. Il a une relation avec l'ex-femme de Jackie puis avec Janice Soprano, sœur de Tony. Tony finit par l'assassiner après l'avoir soupçonné d'avoir fait périr son cheval Pie O Mie dans un incendie, dans la saison 4.

Notes et références 

Personnage des Soprano
Personnage de fiction italo-américain
Mafieux de fiction
Meurtrier de fiction

en:List of The Sopranos characters#Ralph Cifaretto
sv:Lista över rollfigurer i Sopranos#Ralph Cifaretto